Феркесседугу́ () — город на севере Кот-д’Ивуара, на территории области Саван. Административный центр .

География и климат 
Город находится в центральной части области, восточнее реки Локполо (приток реки Белая Бандама), на расстоянии приблизительно 305 километров к северу от столицы страны Ямусукро. Абсолютная высота — 364 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1988 года численность населения города составляла 35 155 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе преобладают представители народа сенуфо.

Экономика и транспорт 
Основу экономики города составляет сельское хозяйство. В окрестностях города культивируют в основном сахарный тростник и хлопчатник. Развито скотоводство.
В северной части города расположен небольшой  (ICAO: DIFK, IATA: FEK). Также осуществляются перевозки железнодорожным транспортом.

Примечания 

Города Кот-д’Ивуара